Мумра — село (в 1938—1995 — посёлок городского типа) в Икрянинском районе Астраханской области России, административный центр Мумринского сельсовета.

География 
Село расположено в дельте Волги, на реке Бакланья, в 112 км на юго-запад от города Астрахани.

Население

Учреждения села 

 Пристань
 Судоремонтный завод
 Филиал швейной фабрики
 Участковая больница
 Восьмилетняя школа
 Мумринская средняя школа
 Детский сад «Золотая рыбка»
 Детский сад «Петушок»
 Хлебозавод
 Кооператив
 Летний сад
 Клуб
 Очистные сооружения
 Рыбоперерабатывающий завод.

Известные люди 
 Ажимов, Тулебай Хаджибраевич (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Пашков, Георгий Николаевич (1909—1993) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Мумринский сельсовет
 Фотопланета

Населённые пункты Икрянинского района
Бывшие посёлки городского типа Астраханской области